Osoby o tym nazwisku:
 Don Godden – brytyjski żużlowiec
 Mitch Godden – brytyjski żużlowiec